Luci Corneli Lèntul Caudí () va ser un magistrat romà. Formava part de la família Lèntul, una branca d'origen patrici de la gens Cornèlia.

Era fill de Luci Corneli Lèntul Caudí, que va ser cònsol l'any 237 aC. La magistratura més rellevant que va exercir va ser la d'edil curul l'any .

Referències 

Caudi, Luci Corneli Lentul 2
Edils romans